Кучер (от ) может означать:
 Кучер — человек, управляющий упряжными лошадьми.

 Ку́чер () — славянская фамилия. Известные носители:
 Кучер, Александр Николаевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Кучер, Алексей Владимирович (род. 1985) — украинский адвокат, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Кучер, Аркадий Терентьевич (1911—1991) — советский подводник.
 Кучер, Борис Александрович (1942—1999) — советский и украинский государственный деятель.
 Кучер, Валерий Николаевич (1941—2016) — советский, российский журналист, публицист, общественный деятель.
 Кучер, Василий Петрович (1928 — ?) — советский шахтёр, машинист угольного комбайна, депутат Верховного Совета УССР.
 Кучер, Василий Степанович (1911—1967) — украинский советский писатель.
 Кучер, Вячеслав Анатольевич (род. 1975) — украинский политик.
 Кучер, Геннадий (род. 1991) — украинский гандболист.
 Кучер, Даниил Олегович (род. 1997) — украинский футболист, вратарь.
 Кучер, Дмитрий Михайлович (род. 1984) — украинский боксёр-профессионал, чемпион Европы (EBU).
 Кучер, Елена Александровна (Alyosha; род. 1986) — украинская певица.
 Кучер, Ирина Сергеевна (род. 1995) — украинская пловчиха в ластах.
 Кучер, Ксения Гавриловна (1901—1973) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Кучер, Макарий Аверкиевич (1874—после 1907) — член I Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.
 Кучер, Надежда Анатольевна (род. 1983) — российская оперная певица (сопрано).
 Кучер, Николай Иванович (род. 1959) — украинский политик.
 Кучер, Олег Николаевич (род. 1971) — советский и украинский футболист, тренер и спортивный функционер.
 Пётр (Кучер) (1926—2020) — священнослужитель, архимандрит Боголюбовского монастыря во Владимирской области.
 Кучер, Роман Владимирович (1925—1991) — советский физикохимик, академик АН УССР.
 Кучер, Станислав Александрович (род. 1972) — российский журналист, режиссёр-документалист; теле- и радиоведущий, общественный деятель.
 Кучер, Сэмюэл (1898—1984) — английский скрипач.
 Кучер, Татьяна Евгеньевна (род. 1968) — российская футболистка.
 Кучер, Фолькер (род. 1962) — немецкий писатель.

См. также 
 Кутчер, Эштон (род. 1978) — американский киноактёр.